Аньос — деревня в Андорре
 Аньос — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи